Het Europees kampioenschap dammen 1977 werd van 17 t/m 30 mei 1977 gespeeld in Brussel. 
Op de 1e plaats met 20 punten uit 12 partijen eindigde Rostislav Lesjtsjinski die Jan de Ruiter en Oscar Verpoest 1 punt voorbleef.

Eindstand

Externe link
Eindstand op Toernooibase

Europees kampioenschap dammen
Dammen in België
Sportevenement in Brussel (stad)
Dammen in 1977
Dammen 1977